Kropfklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Bachtalname in Baden-Württemberg:

 Kropfklinge (Eisbach), linker Bachklinge zum Eisbach in Sulzbach am Kocher, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kropfklinge (Ohrn), rechte Bachklinge zur Ohrn in Ohnholz, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg